Throw (engl. f. „werfen“, „Wurf“) kann stehen für:
ein Schlüsselwort bei der Ausnahmebehandlung in verschiedenen Programmiersprachen
Wurftechnik (Kampfsport)